Bram Welten (1997-), coureur cycliste néerlandais,
  (1967-), psychanalyste et auteur allemande, 
  (1822-1886), marchand et banquier allemand, 
  (1876-1933), écrivain allemand, 
 Lidewij Welten (1990-), hockeyeuse sur gazon néerlandaise,
  (1864-1938), seigneur et propriétaire autrichien du château de Leopoldsdorf. 

Patronyme germanique